Elisabetta Malatesta (XIV secolo), figlia di Pandolfo II Malatesta
 Elisabetta Malatesta (1407-1477), figlia di Galeazzo Malatesta